Mesnil ([]) ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte:

 Beaumesnil (Eure), ehemalige französische Gemeinde im Département Eure, heute zu Mesnil-en-Ouche
 Blanc-Mesnil, ehemalige französische Gemeinde im Département Seine-Maritime, heute zu Sainte-Marguerite-sur-Mer 
 Le Blanc-Mesnil, französische Gemeinde im Départment Seine-Saint-Denis 
 Doux-Mesnil, ehemalige französische Gemeinde im Département Eure, heute zu Hacqueville 
 Graignes-Mesnil-Angot, französische Gemeinde im Département Manche
 Nagel-Séez-Mesnil, französische Gemeinde im Département Eure
 Neuf-Mesnil, französische Gemeinde im Département Nord 
 Petit-Mesnil, französische Gemeinde im Département Aube 
 Vieux-Mesnil, französische Gemeinde im Département Nord
 französischer und piemontesischer Name der Gemeinde Mezzenile in der Provinz Turin, Italien

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Mesnil-Bruntel im Département Somme
 Mesnil-Clinchamps im Département Calvados
 Mesnil-Domqueur im Département Somme
 Mesnil-en-Arrouaise im Département Somme
 Mesnil-en-Ouche im Département Eure
 Mesnil-Follemprise im Département Seine-Maritime
 Mesnil-la-Comtesse im Département Aube
 Mesnil-Lettre im Département Aube
 Mesnil-Martinsart im Département Somme
 Mesnil-Mauger im Département Seine-Maritime
 Mesnil-Panneville im Département Seine-Maritime
 Mesnil-Raoul im Département Seine-Maritime
 Mesnil-Rousset im Département Eure
 Mesnil-Saint-Georges im Département Somme
 Mesnil-Saint-Laurent im Département Aisne
 Mesnil-Saint-Loup im Département Aube
 Mesnil-Saint-Nicaise im Département Somme
 Mesnil-Saint-Père im Département Aube
 Mesnil-Sellières im Département Aube
 Mesnil-sous-Vienne im Département Eure
 Mesnils-sur-Iton im Département Eure
 Mesnil-sur-l’Estrée im Département Eure
 Mesnil-Verclives im Département Eure
 in an die moderne Orthographie angepasster Schreibung: Ménilmontant, Stadtteil von Paris

Mesnil ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Mangel du Mesnil (1815–1890), französischer Maler, Photograph, Diplomat in Mexiko und Vizekonsul von Argentinien
 Jacques Mesnil (1872–1940), belgischer Kunsthistoriker und Anarchist
 René du Mesnil de Rochemont (1901–1984), deutscher Radiologe und Strahlenforscher
 Romain Mesnil (* 1977), französischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Le Mesnil (Begriffsklärung)
 Maisnil, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Ménil